Idris ibne Abedalá  — califa idríssida; também chamado Mulei Idris e Idris I
Idris Almamune  — califa almóada; também chamado Idris I
Idris I da Líbia  — rei da Líbia

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história